

Прізвище 
 Аліна Сімон — відома американська рок-співачка.
 Венсан Сімон (нар. 1983) — таїтянський футболіст, захисник клубу «Дрегон» та національної збірної Таїті.
 Гуго Сімон (нар. 1942) — австрійський вершник, олімпійський медаліст.
 Жак Сімон (нар. 1941, Омонвіль-ла-Рог) — французький футболіст, що грав на позиції півзахисника. 
 Клод Сімон — французький письменник;
 Ніна Сімон — американська джазова співачка, піаністка і аранжувальниця;
 Хуліан Сімон — іспанський мотогонщик, чемпіон світу у класі 125cc (2009).
 Жуль Сімон (справжнє ім'я Жуль-Франсуа Сюїс) — французький філософ, публіцист, політик та державний діяч, очолював кабінет міністрів Франції з 1876 до 1877.

Географічні об'єкти 
 Сен-Сімон — назва кількох географічних об'єктів у Франції.

Ім'я 

Сімон (, Шимон — «почутий») — поширене біблійне ім'я.

Інше 
 Simon — телерадіокомпанія у Харкові.

Див. також 
 Сімонс
 Сімонов